Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1988 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года, кроме Насьоналя, выигравшего Кубок Либертадорес в данном сезоне. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1989.

Таблица

Матчи

Тур 1
Уракан Бусео 3-1 Ливерпуль
Дефенсор 3-1 Уондерерс
Данубио 0-0 Пеньяроль

Тур 2
Уондерерс 2-1 Ливерпуль
Данубио 2-1 Уракан Бусео
Пеньяроль 4-1 Дефенсор

Тур 3
Уондерерс 2-1 Уракан Бусео
Дефенсор 2-1 Данубио
Пеньяроль 4-2 Ливерпуль

Тур 4
Ливерпуль 3-1 Данубио
Уракан Бусео 1-1 Дефенсор
Пеньяроль 3-1 Уондерерс

Тур 5
Данубио 1-0 Уондерерс
Дефенсор 1-1 Ливерпуль
Пеньяроль 5-0 Уракан Бусео

Матч за 2-е место
Данубио 1-1 (3-2 ) Дефенсор

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая